Lucifer kan syfta på:

 Lucifer - en figur i kristen mytologi
 Lucifer (djur) - ett släkte av kräftdjur
 Lucifer (TV-serie) - en amerikansk TV-serie
 1930 Lucifer - en asteroid
 Lucifer (band) - tysk-svenskt rockband